La Gamma Ethniki 1999-2000 è la 25ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 2000-2001
 Ammesso ai Play-out
      Retrocesse in Delta Ethniki 2000-2001

Play-out 
Incontri play-out tra Leonidio e Niki Volos

Classifica

Incontri play-out tra Kilkisiakos e Agersani Naxos

Classifica

Incontri play-out tra Lyki Kalochori e Thesprotos

Classifica

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1999
Calcio nel 2000